В 2001 году чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди мужчин проходил в мае в Стамбуле (Турция), а чемпионаты Европы по вольной борьбе среди мужчин и среди женщин — в апреле в Будапеште (Венгрия).

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Источники 
 FILA Wrestling Database

2001
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
2001 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Турции в 2001 году
Спорт в Венгрии в 2001 году
Апрель 2001 года
Май 2001 года
борьба
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по борьбе в Турции
Международные соревнования по борьбе в Венгрии
Чемпионаты Европы в Турции